New Zealand's Next Top Model, Ciclo 1 es el primer ciclo de New Zealand's Next Top Model el cual es un reality show basado en la versión creada por Tyra Banks, America's Next Top Model. Trece jóvenes aspirantes compiten por el título y la oportunidad de comenzar sus carreras en la industria del modelaje. El premio para este ciclo fue un contrato con la agencia 62 Model Management, 1 año de contrato con cosméticos CoverGirl, un editorial de 8 páginas en la revista CLEO, un viaje con gastos incluidos a Sidney para encontrarse con Ursula Hufnagl de Chic Model Management y un viaje a New York por una entrevista en NEXT Model Management. La frase de promoción para esta temporada fue "Our Turn To Turn Heads" "(Nuestro turno de voltear cabezas)"

Los destinos internacionales para este ciclo fueron Sídney, Australia, y Los Ángeles, Estados Unidos.

La ganadora fue Christobelle Grierson-Ryrie de 16 años, proveniente de Auckland.

New Zealand's Next Top Model, Cucki 1 fue emitido por TV3 en Nueva Zelanda y por FOX8 en Australia.

Concursantes 
(edades al momento del concurso)

Orden de llamados 

 La concursante gana el desafío de la semana
 La concursante fue eliminada
 La concursante ganó la competencia
 La concursante no participa de una sesión y es eliminada.
 En el Episodio 1, el grupo de 20 semifinalista fue reducido a 13 quienes ingresan a la competencia oficial. De todos modos, el orden de llamados de este episodio no responde al desempeño de cada una de ellas.
 El Episodio 7 es el Episodio de Recapitulación.
 En el Episodio 9, Ruby y Christobelle fueron ambas elegidas como ganadoras del desafío.
 En el Episodio 11 Victoria fue descalificada del desafío por llegar tarde.

Guía de Photo Shoot 

 Episodio 1 Photoshoot (Casting): Trajes de baño de Lake
 Episodio 2 Photoshoot: Aviatrices inspiradas en Jean Batten
 Episodio 3 Photoshoot: Editorial en la Nieve
 Episodio 4 Photoshoot: Beauty Shots Fantasía
 Episodio 5 Photoshoot: Haute Couture en la playa
 Episodio 6 Photoshoot: Michael Hill Wristwatches en un Auto
 Episodio 8 Video musical and Photoshoot: AutoZamm Video musical / Pin Up Sensual con solteros de la Revista CLEO
 Episodio 9 Photoshoot: Inspirado en el Glamor de los '30 representando emociones
 Episodio 10 Comercial & Photoshoot: CoverGirl TruBlend Foundation / Alta Costura en Santa Mónica
 Episodio 11 Photoshoot: En un Yate inspirado en las mujeres de elite de los 80's (Recreando la Campaña O/I Calvin Klein 09)
 Episodio 12 Commercial & Photoshoot: Nivea Visage / Boxeo
 Episodio 13 Photoshoot & Runway Show: Editorial Revista CLEO/ Colaboración Diseñadores Nueva Zelanda

Referencias

Enlaces externos 
 Official website